Matt Austin (1978 -) est un acteur américain.
 Matt Austin (1978 -) est un acteur canadien.